Heineken Open 2015 — 47-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в новозеландском городе Окленд и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2015 году турнир прошёл с 12 по 17 января. Соревнование продолжало серию турниров, подготовительную к Открытому чемпионату Австралии.

Прошлогодними чемпионами являются:
 Одиночный турнир —  Джон Изнер
 Парный турнир —  Марсело Мело /  Юлиан Ноул

Общая информация 
Из восьми сеянных теннисистов в одиночном турнире до полуфинала дошёл лишь № 4 посева Кевин Андерсон.  Первым сеянный Давид Феррер снялся с турнира, сославшись на боли в спине, а прошлогодний чемпион Джон Изнер не защищал свой титул. В их отсутствие в финал вышли чех Иржи Веселый, который пробился на турнир через квалификацию и француз Адриан Маннарино. Для обоих теннисистов этот финал стал дебютным в основных одиночных соревнованиях ассоциации. В итоге победу на турнире одержал Веселый.

В парном турнире победу одержали Равен Класен и Леандер Паес. Прошлогодние чемпионы Марсело Мело и Юлиан Ноул не защищали свой титул, однако Мело принимал участие в соревнованиях и в паре с Максимом Мирным дошёл до полуфинала.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Иржи Веселый обыграл  Адриана Маннарино со счётом 6-3, 6-2.
 Веселый выигрывает свой дебютный одиночный титул в основном туре ассоциации.
 Маннарино сыграл свой дебютный финал в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed03=WC
| RD1-team03= М. Винус
| RD1-score03-1=5
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=7
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= А. Гонсалес
| RD1-score04-1=7
| RD1-score04-2=3
| RD1-score04-3=67

| RD1-seed05=
| RD1-team05= П. Лоренци
| RD1-score05-1=4
| RD1-score05-2=3
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= А. Рамос
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=
| RD1-team07= Х. Монако
| RD1-score07-1=4
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=1
| RD1-seed08=9
| RD1-team08= Я. Лу
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=2
| RD1-score08-3=6

| RD1-seed11=
| RD1-team11= А. Маннарино
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=
| RD1-team12= Ф. Дельбонис
| RD1-score12-1=1
| RD1-score12-2=1
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=LL
| RD1-team13= А. Фалья
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=WC
| RD1-team14= Ж. Стейтем
| RD1-score14-1=4
| RD1-score14-2=4
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=Q
| RD1-team15= К. де Схеппер
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=6
| RD1-team16= С. Хиральдо
| RD1-score16-1=2
| RD1-score16-2=3
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=LL
| RD2-team01= Л. Пуй
| RD2-score01-1=7
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=WC
| RD2-team02= М. Винус
| RD2-score02-1=5
| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= А. Рамос
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=9
| RD2-team04= Я. Лу
| RD2-score04-1=2
| RD2-score04-2=4
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=3
| RD2-team05= Р. Баутиста
| RD2-score05-1=2
| RD2-score05-2=1r
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=
| RD2-team06= А. Маннарино
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=2
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=LL
| RD2-team07= А. Фалья
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=Q
| RD2-team08= К. де Схеппер
| RD2-score08-1=2
| RD2-score08-2=4
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=LL
| RD3-team01= Л. Пуй
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=
| RD3-team02= А. Рамос
| RD3-score02-1=3
| RD3-score02-2=2
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=
| RD3-team03= А. Маннарино
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=LL
| RD3-team04= А. Фалья
| RD3-score04-1=3
| RD3-score04-2=1
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=LL
| RD4-team01= Л. Пуй
| RD4-score01-1=4
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3=5
| RD4-seed02=
| RD4-team02= А. Маннарино
| RD4-score02-1=6
| RD4-score02-2=3
| RD4-score02-3=7
}}

 Секция 2 

 Парный турнир 
  Равен Класен /  Леандер Паес''' обыграли  Доминика Инглота /  Флорина Мерджа со счётом 7-6(1), 6-4.
 Класен выигрывает свой 1-й парный титул в сезоне и 6-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Паес выигрывает свой 1-й парный титул в сезоне и 54-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Примечания

См. также 
 Heineken Open

 Мировой тур ATP 2015 года
 Мировой тур ATP 250

 ASB Classic 2015

Ссылки 
 Официальный сайт 
 

 

Новая Зеландия
Теннис
Январь 2015 года
2015